Die Q School 2020/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22. Die Spiele fanden am 3. und 4. August sowie am 7. August im English Institute of Sports in Sheffield statt. 

Gleich drei Spielern, dem Waliser Lee Walker, dem Chinesen Fan Zhengyi sowie dem Deutschen Simon Lichtenberg, gelang es im ersten Versuch, ihre Zugehörigkeit zur Profitour um zwei weitere Jahre zu verlängern. Mit dem 23-jährigen Peter Devlin aus England schaffte es auch ein Spieler, sich neu für die Main Tour zu qualifizieren.

Turniermodus 
Aufgrund der Corona-Pandemie ab Frühjahr 2020 hatte sich der gesamte Saisonplan geändert und die verbleibenden Turniere der Spielzeit 2019/20 mussten unter außerordentlichen Bedingungen ausgetragen werden. Erstmals wurde die Q School nicht nach Saison, sondern bereits parallel zur abschließenden Weltmeisterschaft angesetzt. Das English Institute of Sports in Sheffield, wo die Qualifikationsturniere stattfanden, war unmittelbar davor noch Austragungsort der WM-Qualifikation gewesen.

Bei der Ansetzung hatte noch nicht festgestanden, welche Spieler sich über die Platzierung bei der WM den Verbleib auf der Main Tour sichern konnten und wer in die Qualifikation musste. Deshalb wurden alle Kandidaten in die Auslosung einbezogen und erst im Nachhinein wurden die bereits Qualifizierten gestrichen. Da im August wegen der Pandemiemaßnahmen Auslandsreisen weltweit schwierig bzw. beschränkt waren, gab es viel weniger Teilnehmer als in den Vorjahren, als über 200 Spieler gemeldet hatten. Und bis auf die Profis kamen fast alle aus England bzw. von den Britischen Inseln.

Aus organisatorischen Gründen wurden die drei Q-School-Turniere nicht nacheinander angesetzt. Stattdessen werden nacheinander die ersten beiden Runden der drei Turniere ausgetragen. Diese ersten beiden Spiele wurden auch auf Best-of-5 verkürzt, nachdem sonst alle Q-School-Partien immer Best-of-7-Partien (4 Frames für den Sieg) gewesen waren. Nach vier Tagen blieben damit nur noch die Letzten 64 jedes Turniers übrig. In den nächsten drei Tagen wurden dann die Turniere 1, 2 und 3 zu Ende gespielt, an jedem Tag die jeweils verbleibenden 4 Spiele bis zur Entscheidung. Die vier Viertelfinalsieger jeden Turniers qualifizierten sich für die nächsten beiden Main-Tour-Jahre, insgesamt also 12 Spieler.

Ergebnisse 
172 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Sie spielten um die 4 Plätze der Snooker Main Tour, die zu vergeben waren. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 88 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 84 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Die ersten beiden Runden wurden am 3. und 4. August im Best-of-5-Modus gespielt (3 Gewinnframes). Die verbliebenen 64 Spieler bestritten dann am 7. August die weiteren 4 Runden im Modus Best-of-7.

Neben Simon Lichtenberg, der nach zwei Profijahren um ein neues Tourticket spielte, trat mit dem 55-jährigen Rüsselsheimer Jamshid Kharazchi ein zweiter Deutscher an. Österreich wurde durch den amtierenden Staatsmeister Florian Nüßle vertreten. Während Kharazchi sein Auftaktspiel verlor, kam Nüßle immerhin bis in die vierte Runde, wo er am Nordiren Patrick Wallace scheiterte, der zwischen 1994 und 2011 Profi gewesen war. Lichtenberg gewann gleich zum Auftakt gegen Kishan Hirani das Duell zweier aktueller Main-Tour-Ausscheider. Danach erreichte er das Entscheidungsspiel und verlängerte durch einen klaren 4:1-Sieg gegen Ex-Profi Leo Fernandez im ersten Anlauf seine Main-Tour-Zugehörigkeit um 2 Jahre

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

Gruppe 1 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|}
|}

Quellen 

2020 1
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Sheffield